Карлос Рестрепо:
 Рестрепо, Карлос Эухенио (1867—1937) — колумбийский политический деятель, президент Колумбии в 1910—1914.
 Рестрепо Исаса, Карлос (род. 1961) — колумбийский футбольный тренер. См. также 
 Льерас Рестрепо, Карлос (1908—1994) — колумбийский политический деятель, президент Колумбии в 1966—1970